Чикавалес има више значења:

 Чикавалес, Чикавал Ресеко (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чикавалес (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику